

Sigle 
 Wheel Abrasion Experiment – esperimento della Missione Pathfinder

Codici 
 WAE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wadi Al Dawaser / Wadi Ad Dawasir (Arabia Saudita)
 wae – codice ISO 639-3 della lingua walser